Alligator Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Alligator Lake (Anderson County, Texas)
 Alligator Lake (Beauregard Parish, Merryville South, Louisiana)
 Alligator Lake (Beauregard Parish, Shoats Creek, Louisiana)
 Alligator Lake (Bolivar County, Mississippi)
 Alligator Lake (Brazoria County, Texas)
 Alligator Lake (Calcasieu Parish, Louisiana)
 Alligator Lake (Cameron Parish, Collicon Lake, Louisiana)
 Alligator Lake (Cameron Parish, Cow Island, Louisiana)
 Alligator Lake (Columbia County, Florida)
 Alligator Lake (Desha County, Arkansas)
 Alligator Lake (Dixie County, Florida)
 Alligator Lake (Georgia)
 Alligator Lake (Hardin County, Texas)
 Alligator Lake (Idaho)
 Alligator Lake (Iowa)
 Alligator Lake (Jackson County, Texas)
 Alligator Lake (Jasper County, Texas)
 Alligator Lake (La Salle County, Texas)
 Alligator Lake (Leake County, Mississippi)
 Alligator Lake (Leon County, Texas)
 Alligator Lake (Lowndes County, Mississippi)
 Alligator Lake (Madison County, Mississippi)
 Alligator Lake (Maine)
 Alligator Lake (Marion County, South Carolina)
 Alligator Lake (McMullen County, Texas)
 Alligator Lake (Miller County, Arkansas)
 Alligator Lake (Newton County, Texas)
 Alligator Lake (Oregon)
 Alligator Lake (Osceola County, Florida)
 Alligator Lake (Ouachita Parish, Louisiana)
 Alligator Lake (Panola County, Texas)
 Alligator Lake (Pinellas County, Florida)
 Alligator Lake (Prairie County, Arkansas)
 Alligator Lake (Putnam County, Florida)
 Alligator Lake (Richland County, South Carolina)
 Alligator Lake (Sabine County, Texas)
 Alligator Lake (Sharkey County, Mississippi)
 Alligator Lake (Tallahatchie County, Mississippi)
 Alligator Lake (Utah)
 Alligator Lake (Walton County, Florida)
 Alligator Lake (Warren County, Mississippi)
 Alligator Lake (Wisconsin)

in Kanada:
 Alligator Lake (Ontario) in Ontario
 Alligator Lake (Yukon), im Yukon Territory

Alligator Lake ist der Name folgender Flüsse:
 Alligator Lake (Fluss), Fluss im Bundesstaat Louisiana (St. Martin Parish), Vereinigte Staaten